Тобісіма — острів у Японському морі, біля міста Саката префектури Ямаґата.
 Тобісіма — село в Японії, у префектурі Айті.